Torneig de tennis mixt:
 Open d'Austràlia 2021 (Grand Slam)
 Melbourne Summer Set 1 2022 (ATP 250, WTA 250)
 Torneigs de tennis femení: 
 Melbourne Summer Set 2 2022 (WTA 250)